British Columbia Scotties Tournament of Hearts 2014 – turniej wyłaniający mistrzynie Kolumbii Brytyjskiej, które reprezentowały prowincję na Scotties Tournament of Hearts 2014, odbył się między 5 a 12 stycznia 2012 w Prince George na lodowisku Prince George Golf and Curling Club.

W zawodach prowincjonalnych udział brało 10 zespołów. Kolejny raz tytułów mistrzowskich broniła Kelly Scott. W turnieju triumfowała Kesa Van Osch, która w ostatnim endzie finału przejęła partię. Mecz przeciwko Kelly Scott zakończył się wynikiem 6:5.

Podczas mistrzostw Kanady reprezentantki Kolumbii Brytyjskiej wygrały 6 z 11 spotkań i uplasowały się na 6. miejscu.



Kwalifikacje 
 Obrończyni tytułu – Kelly Scott
 CTRS
 Patti Knezevic
 Allison MacInnes
 Women’s Open Event #1 (15-17 listopada 2013, Lake Cowichan)
 Sarah Wark
 Kesa Van Osch
 Shawna Jensen
 Women’s Open Event #2 (30 listopada-1 grudnia 2013,  Kelowna)
 Amy Gibson
 Marla Mallett
 Women’s Open Event #3 (14-15 grudnia 2013, Maple Ridge)
 Karla Thompson
 Tracey Jones

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
6 stycznia 2014; 11:00

Sesja 2. 
6 stycznia 2014; 18:30

Sesja 3. 
7 stycznia 2014; 11:00

Sesja 4. 
7 stycznia 2014; 18:30

Sesja 5. 
8 stycznia 2014; 11:00

Sesja 6. 
8 stycznia 2014; 18:30

Sesja 7. 
9 stycznia 2014; 11:00

Sesja 8. 
9 stycznia 2014; 18:30

Sesja 9. 
10 stycznia 2014; 9:30

Tie-breaker 
10 stycznia 2014; 14:30

10 stycznia 2014; 17:30

10 stycznia 2014; 21:00

Play-off

1-2 
10 stycznia 2014; 19:00

3-4 
11 stycznia 2014; 10:00

Półfinał 
11 stycznia 2014; 19:00

Finał 
12 stycznia 2014; 17:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w curlingu
2014